

Chimica 
 Alcool – composto organico contenente il gruppo funzionale -OH
 Alcool etilico – componente delle bevande alcoliche
Alcool metilico – componente alcolico con vari utilizzi

Alimentazione 
 Alcool – per metonimia, una bevanda che contiene alcool etilico

Cinema 
 Alcool (Come Fill the Cup) – film del 1951 diretto da Gordon Douglas 
 Alcool – film documentario del 1980 diretto da Augusto Tretti

Pagine correlate
Alcol
Alcohol

Altri progetti